Deutella är ett släkte av kräftdjur. Deutella ingår i familjen Pariambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Deutella